Con escudos de México se puede referir a:
 Anexo:Escudos de las entidades federativas de México
 Anexo:Escudos Nacionales de México
 Anexo:Escudos de los municipios y demarcaciones territoriales de México